Csontos Imre (1853–1895) színész
 Csontos Imre (1860–1931) gazdálkodó, politikus, országgyűlési képviselő
 Csontos Imre (?–1937) újságíró
 Csontos Imre (1926–?) agrármérnök